Газиз:
 Газиз, Аль-Газиз — мусульманское имя ().
 Газиз — деревня в Кугарчинском районе Башкортостана, относится к Ибраевскому сельсовету.
 Газиз Файзолла (ум. 1930) — казахский певец, акын, композитор.